Koh-Lanta : Le Choc des héros est la deuxième édition spéciale de l'émission de téléréalité Koh-Lanta qui se déroule sur le territoire français, en Nouvelle-Calédonie, comme la cinquième saison, mais cette fois dans la province Nord, dans l'archipel de Malabou sur la commune de Poum. Le tournage a débuté le jeudi , pour une diffusion sur TF1 à partir du  jusqu'au .

Cette saison rassemble sept des anciens candidats de l'émission, opposés à sept anciens sportifs. Les anciens sportifs forment la tribu rouge, les Malabou, et les anciens candidats forment la tribu jaune, les Tiac.

Deux candidats intègrent le jeu lors du deuxième épisode de l'émission. Il s'agit de Taïg Khris et de Mohamed Derradji. C'est Grégoire, ancien candidat de la saison 7, qui a remporté cette édition spéciale face à Freddy, ancien candidat de la saison 9, et ainsi remporté .

Candidats

Déroulement

Bilan par épisode 

Notes :

Détail des éliminations 

Notes :

Résumés détaillés

Épisode 1 : L'affrontement héros-sportifs démarre en trombe 
Cette deuxième saison spéciale voit le retour de six anciens candidats : 

- Linda (saison 4), la battante et clasheuse de 2004, éliminée, réintégrée puis finaliste, mais l'une des rares candidates de l'histoire de l'émission à n'avoir reçu aucun vote en sa faveur au jury final.

- Coumba (saison 5), la championne de course de 2005 qui n'a jamais sa langue dans sa poche, et qui n'a peur de rien, éliminée malheureusement par ses camarades, affaiblie qu'elle était par une blessure accidentelle.

- Grégoire (saison 7), le jardinier de 2007, capable de grimper aux cocotiers à main nue en un rien de temps, et nourrissant sa tribu en un éclair, injustement éliminé à la réunification malgré son grand mérite. Il était même revenu après un abandon volontaire d'un autre candidat qui souhaitait le faire revenir dans l'aventure.

- Christophe (saison 8), le boxeur et pizzaïolo courageux de 2008, l'un des seuls à avoir affronté de face le leader incontesté du camp réunifié, Bertrand, ce qui lui a injustement coûté sa place malgré son mérite.

- Christina (saison 9), grande gagnante de 2009, venue prouver qu'elle a du mérite, et qu'elle n'a pas gagné l'année passée pour rien.

- Freddy (saison 9), l'ingénieur très sûr de lui et véritable Géo-Trouvetout de 2009, fabricant de cabanes, de chaises, de tables et d'autres mobiliers à la demande, malheureusement éliminé à cause de ses grandes prouesses sportives et de son comportement jugé trop arrogant.

Ils seront opposés à six sportifs de renoms : 

- Djamel Bouras (judoka)

- Frédérique Jossinet (judokate)

- Myriam Lamare (boxeuse)

- Frank Leboeuf (footballeur)

- Betty Lise (athlète)

- Gwendal Peizerat (danseur sur glace). 

Dès leur arrivée, une épreuve de confort est organisée à l'issue de laquelle l'équipe victorieuse gagnera un toit en écorce de niaouli, relativement imperméable. Il s'agit d'une épreuve d'obstacles où deux candidats par équipe sont attachés à une corde (Grégoire et Coumba pour les jaunes, Frédérique et Gwendal pour les rouges). À la fin de l'épreuve, après que les deux candidats ont détaché leurs liens, les candidats doivent franchir quatre palissades de trois mètres de haut. L'équipe rouge remporte cette première épreuve. Après l'épreuve, les équipes découvrent leur île respective. Le deuxième jour, la première épreuve d'immunité est également une épreuve d'obstacles et de rapidité. L'équipe jaune remporte cette épreuve, c'est donc un candidat rouge qui sera éliminé. À leur retour sur leur île, Grégoire parvient à faire du feu, réitérant son exploit de 2007. Le troisième jour, l'équipe jaune se nourrit de bulots et d'oursins tandis que l'équipe rouge tente de pêcher mais sans succès. Le soir, Betty Lise, vu comme la moins sportive de l'équipe, est éliminée.

Épisode 2 : Mohamed et Taïg Khris intègrent le jeu 
Le quatrième jour, les deux équipes voient arriver un nouvel équipier. Pour les rouges, il s'agit de Taïg Khris, champion de sports extrêmes. Du côté des jaunes, c'est Mohamed, candidat emblématique de la saison 5, qui les rejoint. Mohamed est resté célèbre pour ses prouesses sportives, sa générosité, mais aussi ses coups de sang. Dans la foulée, une épreuve de confort est organisée. Pour que les équipes soient équitables, Coumba, par un tirage au sort, ne participe pas à l'épreuve. L'équipe gagnante est la rouge, et elle obtient un kit de plongée et de pêche. Le cinquième jour, la deuxième épreuve d'immunité, C'est au plus profond qu'il faut aller chercher sa motivation, est une épreuve aquatique où de nouveau, Coumba ne participe pas. L'équipe jaune remporte de nouveau l'épreuve d'immunité. Peu de temps après, Denis Brogniart apporte à l'équipe rouge le feu. Le soir, Frank Lebœuf est éliminé à l'issue du conseil.

Épisode 3 : L'unité jaune en péril 
Mohamed a toujours du mal à se faire intégrer de la tribu jaune, et Christina ne supporte plus les critiques permanentes de Linda. Le sixième jour, les tribus doivent construire un radeau pour faire une régate. L'équipe victorieuse pourra se rendre dans un jardin exotique pour récupérer des fruits. Par souci d'équité, un tirage au sort est effectué. Coumba et Mohamed ne disputent pas l'épreuve. L'équipe gagnante est la jaune, en partie grâce à la conception du radeau. L'équipe jaune regagne donc leur tribu avec de l'igname, du manioc, des bananes et une papaye. Pendant ce temps, Taïg, aidé de Gwendal, pêche une murène. Le septième jour, la troisième épreuve d'immunité est une épreuve terrestre. Les candidats sont attachés à un élastique et doivent récupérer des haches plantées dans le sol. Par souci d'équité, Coumba et Mohamed sont de nouveau exemptés d'épreuve par tirage au sort. L'équipe rouge remporte sa première épreuve d'immunité. Le soir, une réunion s'impose pour que Mohamed soit davantage écouté des deux leaders du camp, Grégoire et Freddy, et intégré dans la tribu. Mais la réunion tourne à la foire d'empoigne : Linda est prise à partie par Christina, qui en a assez de ses critiques, et Mohamed et Coumba ne supportent plus l'hypocrisie de l'équipe. Ils s'allient avec Christina et espèrent que Christophe fera la différence. Ce dernier, qui souhaite aller loin dans l'aventure, décide finalement de voter contre Mohamed, qui est éliminé à l'issue du conseil. Coumba réagit très négativement à l'élimination de son meilleur ami, tout comme Christina, et la discussion animée continue même après le vote.

Épisode 4 : Réunification : les sportifs en perdition 

Le neuvième jour, après un jour de repos, une première dans Koh-Lanta, a lieu une épreuve de confort. Il s'agit de l'épreuve des pierres sous l'eau. Par souci d'équité, Christina ne participe pas à l'épreuve. La meilleure performance est détenue par Gwendal qui parvient à tenir 1 minute et 30 secondes pour une distance de . L'équipe rouge remporte la victoire et un gâteau au chocolat pour gain. Juste après l'épreuve, les équipes doivent choisir un ambassadeur pour la réunification. Les ambassadeurs sont Christina et Taïg. Ils s'affrontent dans une épreuve d'immunité où ils doivent placer un bambou sur leur tête et le garder aussi longtemps que possible. Christina remporte l'immunité après près de six minutes. Pendant la rencontre des ambassadeurs, les deux tribus s'installent sur une nouvelle île. À leur retour, Christina et Taïg annoncent qu'ils se sont mis d'accord sur l'élimination immédiate de Gwendal. Devant l'incompréhension de ce dernier, Taïg précise cependant que son élimination a été décidée en concertation avec les quatre autres membres de la tribu rouge, ce que ces derniers nient pour la plupart. En effet, Gwendal aurait été jugé trop arrogant et moins méritant, malgré ses talents de pêche. Le dixième jour, la première épreuve d'immunité individuelle a lieu. Il s'agit d'une épreuve d'apnée où les candidats doivent rester le plus longtemps possible, dans l'eau et sous une échelle, pendant que la marée monte. Coumba est la première à abandonner, puis Christophe, Frédérique, Linda, Taïg, Djamel, Freddy et Christina. La victoire se joue entre Myriam et Grégoire, c'est finalement Myriam qui remporte une immunité pour le conseil. À l'issue du vote, Djamel Bouras est éliminé, car il est fatigué et a besoin de beaucoup manger.

Épisode 5 : Duel de choc entre Grégoire et Frédérique Jossinet et le mal-être de Christina 
Le onzième jour, Christina se sent mal au niveau émotionnel et reste à l'infirmerie. Elle ne participe donc pas à l'épreuve de confort. Cette épreuve est l'épreuve de la boue où le but est de récolter le plus de boue dans un seau. Coumba (vainqueur féminin) et Freddy (vainqueur masculin) sont les gagnants, ils ont alors la possibilité de manger des grillades dans un ranch ainsi qu'une mousse au chocolat.
Le douzième jour, Christina revient sur le camp. Taïg s'étant fait mordre par un poisson, il ne participe pas à l'épreuve d'immunité. Il sera immunisé au conseil, mais ne pourra pas voter.
L'épreuve d'immunité est celle du cochon pendu. Christophe est le premier à tomber comme en 2008, puis c'est au tour de Coumba, Myriam, Linda, Freddy, et Christina.
Les deux derniers encore en cours, Grégoire et Frédérique, réalisent une performance remarquable, en restant  en compétition !  Comme le dit Denis Brogniart, Grégoire avait une revanche à prendre car en 2007 il avait été vaincu par un terrible mal de ventre sur cette même épreuve. Pour en finir, Denis Brogniart fait évoluer l'épreuve après 2 h 30 min d'effort : les deux aventuriers ne doivent plus se tenir qu'avec les jambes et un seul bras. Assez rapidement après cette annonce, Grégoire chute et Frédérique remporte cette épreuve en un peu plus de 2 h 30 min de fait.
Le conseil a lieu immédiatement après l'épreuve à l'issue duquel Christina est éliminée. Officiellement, pour la soulager de son mal-être. Officieusement, une vengeance de Freddy pour son élimination en 2009, ainsi que de Linda pour les mots durs envers elle de Christina.

Épisode 6 : Doublé pour Myriam Lamare  

Le treizième jour, l'épreuve de confort est l'épreuve des vers. Myriam, Frédérique, Linda, Coumba, Grégoire doivent manger trois vers, Taïg et Christophe quatre, et Freddy cinq. Myriam et Coumba sont les finalistes. Myriam choisit Taïg pour représenter Coumba en finale et Coumba choisit Freddy pour représenter Myriam, et doivent manger sept vers chacun. Myriam et Freddy remportent l'épreuve. Ils ont ainsi la possibilité de se laver et de manger. Le quatorzième jour, l'épreuve d'immunité se déroule d'abord en binôme. Frédérique est avec Taïg, Myriam avec Freddy, Christophe avec Linda et Grégoire avec Coumba. Un candidat par binôme a les yeux bandés et doit être guidé par son partenaire pour récupérer un collier. La première manche est remportée par Freddy et Myriam. Freddy choisit ensuite Coumba pour le guider et Myriam choisit Frédérique. Myriam remporte l'épreuve et gagne ainsi une immunité pour le conseil. Frédérique Jossinet est éliminée.

Épisode 7 : Grégoire met les bouchées doubles 
Le quinzième jour, l'épreuve de confort est une épreuve en trois étapes où chaque candidat doit porter un poids. À l'issue de chaque étape, les deux candidats perdant donnent leur poids à un candidat de leur choix. Coumba et Linda sont les premières éliminées, puis c'est au tour de Freddy et Taïg, et enfin Myriam et Christophe. Déjà vainqueur de trois épreuves en 2007, Grégoire gagne ainsi ce jeu et remporte une partie de plongée avec bouteilles, puis la dégustation d'une énorme langouste avec des fruits et un verre de vin blanc sur un gréement. Le seizième jour, le totem d'immunité est remis en jeu. L'épreuve est le célèbre parcours du combattant à l'issue duquel le meilleur homme et la meilleure femme se départageront lors d'une finale. Taig finit en tête, juste devant Grégoire. Myriam prend la troisième place et est donc la plus rapide des femmes. Coumba est quatrième, Christophe cinquième, Freddy sixième et Linda septième. En finale, Taïg et Myriam disputent une épreuve d'adresse. Une fois de plus, c'est Myriam Lamare qui remporte le totem et est donc intouchable : le conseil a lieu immédiatement après l'épreuve et c'est l'ex-rouge Taïg Khris qui est assez logiquement éliminé, faisant les frais de l'alliance, semble-t-il indéfectible, des ex-jaunes.

Épisode 8 : Le sprint avant la finale 
Le dix-septième jour, Christophe et Linda se rendent dans les hauteurs de l'île chercher le courrier. L'épreuve de confort est l'épreuve du tir à l'arc. Celui dont la flèche est la plus près du centre peut casser la flèche d'un de ses adversaires. À l'issue de la première salve, Grégoire, le plus proche, casse la flèche de Freddy. Lors des trois salves suivantes, Christophe casse la flèche de Myriam, de Coumba, puis celle de Grégoire. Lors de la finale entre Christophe et Linda, chacun dispose de trois flèches. C'est Linda qui remporte le jeu grâce à sa troisième flèche. Elle remporte un coup de téléphone, une côte de bœuf et une nuit à l'hôtel. Denis Brogniart lui propose cependant d'offrir son gain aux autres candidats, l'empêchant alors d'en profiter, ce qu'elle accepte. Le dix-huitième jour, la dernière épreuve d'immunité est un parcours d'équilibre. À chaque étape, le candidat le moins rapide est éliminé. Linda est la première éliminée, puis Coumba, Christophe et enfin Myriam. La finale s'effectue entre Freddy et Grégoire. C'est finalement Grégoire qui remporte l'épreuve et est ainsi qualifié pour la finale. Sur cette épreuve, Grégoire aura réalisé une performance exceptionnelle : il ne tombe pas une seule fois à l'eau toutes manches confondues et achève le parcours final en l'espace de 40 secondes, du jamais vu sur cette épreuve qui est un grand classique. À l'issue du conseil, Myriam est éliminée avec cinq voix contre elle, avant la finale.

Épisode 9 : La finale 
Pour la finale, le dix-neuvième jour, il n'y aura pas quatre mais cinq derniers candidats, qui participent à une épreuve d'orientation au cours de laquelle deux aventuriers seront éliminés. Freddy est le premier qualifié. Christophe trouve le second coquillage et l'offre curieusement à Grégoire, mais celui-ci renonce à valider sa place en finale estimant que cela s'apparente à une fausse victoire. Il repart à la quête du troisième coquillage, Christophe se qualifiant donc pour les poteaux. Grégoire trouve finalement le troisième coquillage et prend la dernière place qualificative pour la finale. Coumba et Linda sont donc éliminées.

Le vingtième jour, l'épreuve des poteaux a lieu avec les trois hommes restants. Les règles seront durcies pour ce Koh-Lanta, car après un peu plus d'une heure, les candidats sont priés de faire tomber la partie avant du poteau. Après  sur les poteaux, l'épreuve se corse et la surface perd une partie latérale. Un peu plus tard, la surface se réduit encore plus. Christophe tombe à l'eau après . Après plus de 4 heures d'épreuve, les candidats sont terrassés par la chaleur. Ils décident donc d'un commun accord d'appeler Denis Brogniart et lui demandent de passer à un seul pied, ce que celui-ci accepte. Grégoire bat Freddy et remporte sa troisième épreuve individuelle, égalant son nombre de victoires au cours de la saison 7. Ensuite, il choisit Freddy pour l'accompagner au jury final qui comporte 8 membres.

Devant le jury, les deux candidats sont invités à expliquer pourquoi leurs anciens camarades devraient voter pour eux et non pour leur concurrent. Grégoire et Freddy donnent leurs arguments, puis les jurés votent chacun leur tour pour désigner le gagnant. En direct sur le plateau, Denis Brogniart procède au descellement de l'urne et au dépouillement des votes. Grégoire l'emporte nettement par 6 voix contre 2 (Christina et Djamel votent Freddy). Le jardinier de Palawan tient donc enfin sa revanche bien méritée, tandis que Freddy a lui pu enfin toucher les poteaux et se rapprocher de la victoire. Quant à Christophe et Coumba, ils ont chacun fait mieux que leurs saisons précédentes respectives en atteignant la finale.

Audiences 
La moyenne de cette saison est de 7,007 millions de téléspectateurs pour 29,7 % de PDM.

Légende :

Références 

Saison de Koh-Lanta
2010 à la télévision